Вуапре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 125 км на схід від Парижа, 25 км на захід від Шалон-ан-Шампань.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2018 року Вуапре, Жіонж, Оже i Вертю було об'єднано в новий муніципалітет Блан-Кото.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 90 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 220,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вуапре на сайті французького Національного інституту географії
 Вуапре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вуапре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вуапре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вуапре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Марна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Марна